Julija Alexandrowna Prochorowa (russisch Юлия Александровна Прохорова; * 15. Juli 1987 in Moskau, Russische SFSR, Sowjetunion) ist eine russische Tischtennisspielerin.

Karriere 
Julija Alexandrowna Prochorowa ist 12-fache russische Meisterin. Sie gewann den Titel bisher (Stand: 2021) dreimal im Einzel (2007, 2011, 2016), sechsmal im Doppel (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017) und dreimal im Mixed (2016, 2018, 2020). Zusammen mit ihren Mannschaftskollegen Jana Sergejewna Noskowa, Anna Walerjewna Tichomirowa, Polina Jurjewna Michailowa sowie Marija Sergejewna Dolgich sicherte sie sich eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft 2015; 2010 holte sie bereits Silber. Bei Jugend-Europameisterschaften errang die Russin insgesamt fünf Medaillen. Mit Georgina Póta gewann sie die Belgium Open 2016. Ihren höchsten Platz in der ITTF-Weltrangliste erreichte sie im Juni 2016, nämlich Platz 83.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Julija Alexandrowna Prochorowa Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 6. Januar 2020)
 Julija Alexandrowna Prochorowa Verlauf der Weltranglistenpositionen auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 6. Januar 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Russland)
Russe
Sowjetbürger
Geboren 1987
Frau